Il singolare del Kremlin Cup 2005 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2005.

Anastasija Myskina era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Elena Dement'eva.

Mary Pierce ha battuto in finale 6–4, 6–3  Francesca Schiavone.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Marija Šarapova (quarti di finale)
  Amélie Mauresmo (secondo turno)
  Mary Pierce (campionessesa)
  Elena Dement'eva (semifinali)

 Patty Schnyder (secondo turno) 
 Anastasija Myskina (quarti di finale) 
 Alicia Molik (primo turno) 
 Svetlana Kuznecova (quarti di finale)

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2005